В список высших учебных заведений Бурятии включены образовательные учреждения высшего и высшего профессионального образования, находящиеся на территории Бурятии и имеющие действующую лицензию на образовательную деятельность. Список вузов приведён в соответствии с данными cводного реестра лицензий, в список филиалов включены организации, участвовавшие в мониторинге Министерства образования и науки Российской Федерации 2021 года. По состоянию на 10 марта 2022 года в Бурятии действующую лицензию имели 5 вузов и 2 филиала.

Филиалы вузов, головные организации которых находятся в иных субъектах федерации, сгруппированы в отдельном списке. Порядок следования элементов списка — алфавитный.

Список высших образовательных учреждений

Список филиалов высших образовательных учреждений

Примечания 

Бурятия
Высшие учебные заведения Бурятии
Списки:Бурятия